Autolytus rubrovittatus är en ringmaskart som beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1864. Autolytus rubrovittatus ingår i släktet Autolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rubrovittatus